Niemcy:
 Frankfurt-Nied – dzielnica Frankfurtu nad Menem
 Frankfurt-Nied – przystanek kolejowy we Frankfurcie nad Menem